Олюшино — название населённых пунктов в России:

 Олюшино — деревня в Приводинском сельском поселении Котласского района Архангельской области.
 Олюшино — деревня в Черемушском сельском поселении Котласского района Архангельской области.
 Олюшино — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Олюшино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Олюшино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.